Hannon (V wiek p.n.e.) – kartagiński żeglarz, odbył podróż wzdłuż wybrzeży Afryki
 Hannon (zm. 204 p.n.e.) – wódz kartagiński, brał udział w bitwach pod Kannami i u Wysp Egadzkich
 Hannon Wielki (III wiek p.n.e.) – kartagiński arystokrata

Królowie Kartaginy 
 Hannon I (ok. 580 p.n.e. – ok. 556 p.n.e.)
 Hannon II (480 p.n.e. - 440 p.n.e.)
 Hannon III (344 p.n.e. - 340 p.n.e.)

de:Hanno